Mit Bistum Cartago kann gemeint sein:
ein römisch-katholisches Bistum in Costa Rica; siehe Bistum Cartago (Costa Rica)
ein römisch-katholisches Bistum in Kolumbien; siehe Bistum Cartago (Kolumbien)